Black Pearl (fictief schip), fictief schip uit de Pirates of the Caribbean-reeks
 Black Pearl (schip, 2017), in 2017 opgeleverd zeilschip/jacht
 Black Pearl (nummer), een nummer van de Margriet Eshuijs Band uit 1981